Финска ће учествовати на Песми Евровизије 2022 у Торину, у Италији. Финска у 2022. години бира свог представника кроз такмичење под именом Такмичење нове музике 2022 (фин. Uuden Musiikin Kilpailu).

Такмичење нове музике 2022. 
Такмичење нове музике 2022. ће бити једанаесто издање Такмичења нове музике, избора финске песме за Песму Евровизије. Такмичење ће се одржати 26. фабруара 2022 у Туркуу.

Учесници 
Конкурс је расписан 1. септембра и трајао је до 6. септембра 2022. Барем један композитор песме и барем један од главних вокала је морао да има финско држављанство или да има стално пребивалиште у Финској како би се пријавио. Комисија сачињена од 8 музичких професионалаца које је одабрао ЈЛЕ су, од пристиглих 312 пријава, изабрали 7 песама које ће се такмичити. Чланови комисије су били Тапио Хаканен (музички уредник ЈЛЕ-а), Анси Аутио (режисер такмичења), Јуха-Мати Валтонен (телевизијски режисер), Самули Вананен (Старији едитор за Спотифај Финска), Џоана Цорцис (музички едитор), Катри Норлин (музићки новинар за ЈЛЕИкс) и Ами Боргар (музичка уредница за ЈЛЕ Екс-3-Ем ). Учесници су откривени 13. јануара 2022. док су видеи са речима песми објављени између 13. и 21. јануара 2022.

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Official Yle Eurovision site

Песма Евровизије 2022. по државама
Финска на Песми Евровизије
Финска у 2022.